Nick Descamps (24 maart 1966) is een Belgisch voormalig voetballer die voornamelijk als middenvelder speelde.

Descamps begon vier horecazaken in Antwerpen (stad). Op de Wapper bevinden zich 'Wappertien' en 'Rubens Inn'(naast het Rubenshuis), op het Mechelseplein 'Boer van Tienen' en het Noorderterras, gelegen langs de Schelde (rivier).

Carrière 

Descamps, Nick